30 Dywizja Grenadierów SS (1 białoruska)
 30 Dywizja Grenadierów SS (2 rosyjska)